Abborragöl kan syfta på ett antal svenska insjöar:

Abborragölen (Backaryds socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun, 

Abborragölen (Eringsboda socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun, 
Abborragölen (Hjortsberga socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun, 
Abborragölen (Ronneby socken, Blekinge, 622919-146124), sjö i Ronneby kommun, 
Abborragölen (Ronneby socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun, 
Abborragölen (Ronneby socken, Blekinge, 624023-147060), sjö i Ronneby kommun,  (1,3 ha)
Abborragöl (Bondstorps socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (5,09 ha)
Abborragöl (Ekeberga socken, Småland), sjö i Lessebo kommun, 
Abborragöl (Tingsås socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun, 
Abborragölen (Bosebo socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (2,7 ha)
Abborragölen (Bottnaryds socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun,  (1,43 ha)
Abborragölen (Eksjö socken, Småland), sjö i Eksjö kommun, 
Abborragölen (Fagerhults socken, Småland), sjö i Högsby kommun, 
Abborragölen (Svenarums socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (1,9 ha)
Abborragölen (Tingsås socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun, 
Abborragölen (Våthults socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Abborragölen (Åseda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun, 
Abborragölen (Åsenhöga socken, Småland), sjö i Gnosjö kommun, 
Abborragölen, Västergötland, sjö i Tidaholms kommun,

Se även
Abborrgölen
Abborregöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn